Callo – area della pelle diventata relativamente più spessa e dura in responso ad una ripetuta frizione
 Callo – in botanica, massa disorganizzata di grandi cellule a pareti sottili e con un grosso vacuolo
 Callo osseo – tessuto osseo di nuova formazione, formatosi conseguentemente a una soluzione di continuità del tessuto osseo sano
 Marcel Callo – tipografo e beato francese

Pagine correlate 
 Calla
 Calle (disambigua)
 Calli